

Patronyme

Patronyme simple 
 Alfred Dreyfus (1859-1935), capitaine de l'armée française qui fut accusé d'espionnage en 1894 (affaire Dreyfus) ;
 Ariane Dreyfus (1958-), poétesse française ;
 Arthur Dreyfus (1986-), écrivain, scénariste, réalisateur et journaliste franco-suisse ;
 Auguste Dreyfus (1827-1897), homme d'affaires français actif au Pérou ;
 Bernard Dreyfus (1940-2019), artiste peintre de double nationalité française et nicaraguayenne ;
 Catherine Dreyfus (née en 1944), journaliste française ;
 Clément Dreyfus (1858-1933), peintre et dessinateur français ;
 Dina Dreyfus (1911-1999), philosophie et ethnologue française, épouse de Lévi-Strauss ;
 Ferdinand-Camille Dreyfus (1851-1905), homme politique français ;
 Francis Dreyfus (1940-2010), producteur français de musique ;
 François-Georges Dreyfus (1928-2011), historien français ;
 François-Paul Dreyfus (1918-1999), prêtre, dominicain, polytechnicien, professeur de théologie biblique à l'École biblique et archéologique française de Jérusalem ;
 Gérard Dreyfus (1948-), physicien français ;
 Gilles Dreyfus (né en 1951), cardiologue et chirurgien français, directeur médical du Centre cardio-thoracique de Monaco ;
 Ginette Dreyfus (1912-1981), historienne française de la philosophie ;
 Henri Dreyfus dit Fursy (1866-1929), chansonnier français ;
 Henri Dreyfus, neveu d'Alfred Dreyfus, maire de Carpentras ;
 Hippolyte Dreyfus (1873-1928), devenu Dreyfus-Barney, est un orientaliste français.
 Hubert Dreyfus (1929-2017), philosophe américain ;
 Huguette Dreyfus (1928-2016), claveciniste française ;
 Ivan Dreyfus (1884-1975), footballeur suisse ;
 Jacques Dreyfus, (1844-1915), frère aîné du capitaine Alfred Dreyfus.
 Jacques-Henri Dreyfus (1844-1933), rabbin français, rabbin de Sedan, Grand-rabbin de Belgique (1880-1891), puis Grand-rabbin de Paris (1891-1933).
 James Dreyfus (né en 1968), acteur britannique né en France ;
 Jean-Claude Dreyfus (1916-1995), biologiste français ;
 Jean-Claude Dreyfus (né en 1946), comédien français ;
 Jean-Marc Dreyfus (né en 1968), historien français ;
 Joseph Dreyfus (1841-1909), homme d'affaires français ;
 Julie Dreyfus (née en 1972), actrice française ;
 Laurence Dreyfus (1969-), commissaire d'exposition et conseillère en acquisition d'œuvres d'art française;
 Louis G. Dreyfus (1889-1973), diplomate américain ;
 Madeleine Dreyfus (1909-1987), résistante française, déportée par le Convoi No. 80, en date du , du Camp de Drancy vers Bergen-Belsen, médaille de la résistance ;
 Marguerite Dreyfus (1879-1942), graveuse sur bois française ;
 Mathieu Dreyfus (1857-1930), industriel alsacien, frère ainé d'Alfred Dreyfus ;
 Nicole Dreyfus, dite Anouk Aimée (1932-), actrice française ;
 Paul Dreyfus (1923-2017), journaliste, reporter, et écrivain français ;
 Pauline Dreyfus (née en 1969), écrivain française ;
 Philippe Dreyfus (1925-2018), informaticien français ;
 Pierre Dreyfus (1907-1994), haut fonctionnaire français et PDG du constructeur automobile Renault de 1955 à 1975 ;
 René Dreyfus (1905-1993), pilote automobile de Grand Prix ;
 Robert Dreyfus (1913-2002), rabbin français ;
 Robert Dreyfus (1873-1939), écrivain français, ami de Marcel Proust ;
 Suelette Dreyfus (19?-), écrivaine et chercheuse en système d'information ;
 Tony Dreyfus (né en 1939), homme politique français ;
 Yves Dreyfus (1931-2021), escrimeur français.

Nom composé 
 Claire Dreyfus-Cloarec (1946-), personnalité française du monde des affaires ;
 Jean Dreyfus-Stern (1890-1972), artiste peintre et graveur français ;
 Jean-Paul Étienne Dreyfus dit Jean-Paul Le Chanois (1909-1985), cinéaste et homme de théâtre français ; 
 Michel Dreyfus-Schmidt (1932-2008), homme politique français ;
 Pierre Louis-Dreyfus (1908-2011), pilote automobile de Grand Prix ;
 Simone Dreyfus-Gamelon (née en 1925), anthropologue française.
 Les Louis-Dreyfus sont une famille d'entrepreneurs.

Titres 

 Dreyfus, film allemand réalisé par Richard Oswald sorti en 1930.
 Dreyfus, pièce de théâtre de Jean-Claude Grumberg créée en 1974.
 Dreyfus, opéra (musique : Michel Legrand ; livret : Didier van Cauwelaert ; mise en scène/lumière : Daniel Benoin), crée en 2014

Sociétés 
 Les Disques Dreyfus, label de musique

Voir aussi 
 

Homonymie de titre
Patronyme alsacien
Patronyme juif